Karl Joseph (1. februar 1745–28. januar 1761) var en østrigsk ærkehertug, der var den anden søn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Han var lillebror til kejser Josef 2. og storebror til kejser Leopold 2. og dronning Marie Antoinette af Frankrig. 

Ærkehertug Karl Joseph var udset til at efterfølge sin far som storhertug af Toscana og blev forlovet med prinsesse Maria Ludovika af Spanien. Som 15-årig blev han imidlertid syg af kopper og døde. Hans lillebror Leopold overtog hans plads som tronfølger i Toscana og blev ligeledes gift med Maria Ludovika.

Anetavle

Eksterne henvisninger 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuger af Østrig